Jequitinhonha (gemeente), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Minas Gerais
 Jequitinhonha (mesoregio), mesoregio in de Braziliaanse deelstaat Minas Gerais
 Jequitinhonha (rivier), rivier in Brazilië